Mercredi est le troisième jour de la semaine. Il peut aussi faire référence à :

Comics 
 Mercredi Addams (Wednesday Adams en VO), personnage fictif faisant partie de la famille Addams.

Cinéma et télévision 
 Mercredi  (Wednesday en VO), série télévisée diffusée depuis 2022 sur Netflix et inspirée du personnage de la famille Addams.

